Dyskografia Dir En Grey – japońskiego rockowego zespołu nurtu visual kei.

Albumy

Albumy wideo

Kompilacje

Minialbumy

Remiks albumy

Single

Przypisy 

Dir En Grey
Dir En Grey
Dir En Grey